|-
|8501 Wachholz||1990 TK8|| align=right|12,5|| align=right|3,026|| align=right|0,063|| align=right|10,82|| align=right|5,264||MBA||13. oktober 1990||Tautenburg||L. D. Schmadel; F. Borngen
|-
|8502 Bauhaus||1990 TR12|| align=right|12,6|| align=right|2,989|| align=right|0,104|| align=right|9,46|| align=right|5,166||MBA||14. oktober 1990||Tautenburg||F. Borngen; L. D. Schmadel
|-
|8503 Masakatsu||1990 WX3|| align=right|14,1|| align=right|2,209|| align=right|0,170|| align=right|6,70|| align=right|3,282||MBA||21. november 1990||Kitami||K. Endate; K. Watanabe
|-
|(8504)||1990 YC|| align=right|14,0|| align=right|2,219|| align=right|0,161|| align=right|2,77|| align=right|3,304||MBA||17. december 1990||Kushiro||S. Ueda; H. Kaneda
|-
|(8505)||1990 YK|| align=right|14,6|| align=right|2,245|| align=right|0,157|| align=right|2,30|| align=right|3,364||MBA||19. december 1990||Kushiro||S. Ueda; H. Kaneda
|-
|(8506)||1991 CN|| align=right|14,0|| align=right|2,274|| align=right|0,073|| align=right|3,98|| align=right|3,429||MBA||5. februar 1991||Yorii||M. Arai; H. Mori
|-
|(8507)||1991 CB1|| align=right|17,8|| align=right|1,687|| align=right|0,595|| align=right|14,59|| align=right|2,192||APL||15. februar 1991||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(8508)||1991 CU1|| align=right|13,9|| align=right|2,287|| align=right|0,133|| align=right|3,88|| align=right|3,458||MBA||14. februar 1991||Kushiro||S. Ueda; H. Kaneda
|-
|(8509)||1991 FV2|| align=right|14,0|| align=right|2,339|| align=right|0,182|| align=right|4,90|| align=right|3,576||MBA||20. marec 1991||La Silla||H. Debehogne
|-
|(8510)||1991 PT8|| align=right|13,7|| align=right|2,984|| align=right|0,119|| align=right|11,80|| align=right|5,154||MBA||5. avgust 1991||Observatorij Palomar||H. E. Holt
|-
|(8511)||1991 PY10|| align=right|13,0|| align=right|2,771|| align=right|0,154|| align=right|9,16|| align=right|4,611||MBA||7. avgust 1991||Observatorij Palomar||H. E. Holt
|-
|(8512)||1991 PC11|| align=right|12,7|| align=right|2,664|| align=right|0,164|| align=right|7,19|| align=right|4,348||MBA||7. avgust 1991||Observatorij Palomar||H. E. Holt
|-
|(8513)||1991 PK11|| align=right|12,6|| align=right|2,745|| align=right|0,179|| align=right|6,84|| align=right|4,547||MBA||9. avgust 1991||Observatorij Palomar||H. E. Holt
|-
|(8514)||1991 PK15|| align=right|13,7|| align=right|2,581|| align=right|0,234|| align=right|3,91|| align=right|4,147||MBA||7. avgust 1991||Observatorij Palomar||H. E. Holt
|-
|8515 Corvan||1991 RJ|| align=right|12,9|| align=right|2,621|| align=right|0,164|| align=right|13,21|| align=right|4,242||MBA||4. september 1991||Observatorij Siding Spring||R. H. McNaught
|-
|8516 Hyakkai||1991 TW1|| align=right|13,2|| align=right|2,756|| align=right|0,163|| align=right|5,87|| align=right|4,574||MBA||13. oktober 1991||Okutama||T. Hioki; S. Hayakawa
|-
|(8517)||1992 BB5|| align=right|12,4|| align=right|3,186|| align=right|0,207|| align=right|6,89|| align=right|5,685||MBA||28. januar 1992||Kushiro||S. Ueda; H. Kaneda
|-
|(8518)||1992 DM6|| align=right|12,3|| align=right|3,112|| align=right|0,171|| align=right|2,26|| align=right|5,490||MBA||29. februar 1992||La Silla||UESAC
|-
|(8519)||1992 DB10|| align=right|13,8|| align=right|3,246|| align=right|0,070|| align=right|5,98|| align=right|5,846||MBA||29. februar 1992||La Silla||UESAC
|-
|(8520)||1992 EC12|| align=right|12,9|| align=right|3,197|| align=right|0,053|| align=right|12,26|| align=right|5,717||MBA||6. marec 1992||La Silla||UESAC
|-
|8521 Boulainvilliers||1992 GF4|| align=right|14,6|| align=right|2,224|| align=right|0,182|| align=right|6,56|| align=right|3,315||MBA||4. april 1992||La Silla||E. W. Elst
|-
|(8522)||1992 ML|| align=right|14,2|| align=right|2,265|| align=right|0,154|| align=right|1,82|| align=right|3,407||MBA||25. junij 1992||Observatorij Palomar||G. J. Leonard
|-
|8523 Bouillabaisse||1992 PX|| align=right|14,5|| align=right|2,352|| align=right|0,128|| align=right|4,55|| align=right|3,606||MBA||8. avgust 1992||Caussols||E. W. Elst
|-
|8524 Paoloruffini||1992 RJ3|| align=right|14,5|| align=right|2,369|| align=right|0,109|| align=right|7,21|| align=right|3,646||MBA||2. september 1992||La Silla||E. W. Elst
|-
|8525 Nielsabel||1992 RZ5|| align=right|14,3|| align=right|2,405|| align=right|0,165|| align=right|3,07|| align=right|3,729||MBA||2. september 1992||La Silla||E. W. Elst
|-
|8526 Takeuchiyukou||1992 SM12|| align=right|13,8|| align=right|2,385|| align=right|0,141|| align=right|6,23|| align=right|3,683||MBA||23. september 1992||Kitami||K. Endate; K. Watanabe
|-
|8527 Katayama||1992 SV12|| align=right|14,2|| align=right|2,260|| align=right|0,183|| align=right|7,42|| align=right|3,397||MBA||28. september 1992||Kitami||K. Endate; K. Watanabe
|-
|(8528)||1992 SC24|| align=right|13,4|| align=right|2,386|| align=right|0,122|| align=right|6,12|| align=right|3,684||MBA||29. september 1992||Observatorij Palomar||H. E. Holt
|-
|8529 Sinzi||1992 UH2|| align=right|14,0|| align=right|2,442|| align=right|0,145|| align=right|5,60|| align=right|3,815||MBA||19. oktober 1992||Kitami||K. Endate; K. Watanabe
|-
|8530 Korbokkur||1992 UK5|| align=right|13,5|| align=right|2,325|| align=right|0,261|| align=right|5,16|| align=right|3,545||MBA||25. oktober 1992||Nyukasa||M. Hirasawa; S. Suzuki
|-
|8531 Mineosaito||1992 WX2|| align=right|13,0|| align=right|2,630|| align=right|0,119|| align=right|3,27|| align=right|4,265||MBA||16. november 1992||Kitami||K. Endate; K. Watanabe
|-
|(8532)||1992 YW3|| align=right|12,3|| align=right|2,799|| align=right|0,213|| align=right|12,03|| align=right|4,682||MBA||29. december 1992||Yatsugatake||Y. Kushida; O. Muramatsu
|-
|8533 Oohira||1993 BM|| align=right|12,9|| align=right|2,764|| align=right|0,087|| align=right|8,51|| align=right|4,595||MBA||20. januar 1993||Oohira||T. Urata
|-
|8534 Knutsson||1993 FJ10|| align=right|12,7|| align=right|2,883|| align=right|0,045|| align=right|2,98|| align=right|4,895||MBA||17. marec 1993||La Silla||C.-I. Lagerkvist
|-
|8535 Pellesvanslos||1993 FH22|| align=right|12,8|| align=right|3,156|| align=right|0,152|| align=right|00,59|| align=right|5,605||MBA||21. marec 1993||La Silla||C.-I. Lagerkvist
|-
|8536 Mans||1993 FK23|| align=right|12,8|| align=right|3,014|| align=right|0,081|| align=right|8,52|| align=right|5,232||MBA||21. marec 1993||La Silla||C.-I. Lagerkvist
|-
|8537 Billochbull||1993 FG24|| align=right|12,3|| align=right|3,042|| align=right|0,096|| align=right|9,95|| align=right|5,305||MBA||21. marec 1993||La Silla||C.-I. Lagerkvist
|-
|8538 Gammelmaja||1993 FR26|| align=right|11,8|| align=right|3,016|| align=right|0,083|| align=right|9,37|| align=right|5,237||MBA||21. marec 1993||La Silla||C.-I. Lagerkvist
|-
|8539 Laban||1993 FT32|| align=right|12,9|| align=right|2,939|| align=right|0,091|| align=right|3,15|| align=right|5,037||MBA||19. marec 1993||La Silla||C.-I. Lagerkvist
|-
|(8540)||1993 FK80|| align=right|13,4|| align=right|3,126|| align=right|0,211|| align=right|4,72|| align=right|5,525||MBA||17. marec 1993||La Silla||UESAC
|-
|8541 Schalkenmehren||1993 TZ32|| align=right|15,1|| align=right|2,180|| align=right|0,050|| align=right|2,78|| align=right|3,219||MBA||9. oktober 1993||La Silla||E. W. Elst
|-
|(8542)||1993 VB2|| align=right|14,3|| align=right|2,312|| align=right|0,088|| align=right|2,07|| align=right|3,514||MBA||11. november 1993||Kushiro||S. Ueda; H. Kaneda
|-
|8543 Tsunemi||1993 XO1|| align=right|13,8|| align=right|2,256|| align=right|0,166|| align=right|4,29|| align=right|3,389||MBA||15. december 1993||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|8544 Sigenori||1993 YE|| align=right|14,4|| align=right|2,309|| align=right|0,086|| align=right|00,96|| align=right|3,508||MBA||17. december 1993||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|8545 McGee||1994 AM1|| align=right|14,8|| align=right|2,354|| align=right|0,125|| align=right|5,85|| align=right|3,611||MBA||2. januar 1994||Stakenbridge||B. G. W. Manning
|-
|8546 Kenmotsu||1994 AH3|| align=right|13,5|| align=right|2,403|| align=right|0,049|| align=right|4,41|| align=right|3,725||MBA||13. januar 1994||Kitami||K. Endate; K. Watanabe
|-
|(8547)||1994 CQ|| align=right|14,7|| align=right|2,374|| align=right|0,163|| align=right|1,78|| align=right|3,658||MBA||4. februar 1994||Kushiro||S. Ueda; H. Kaneda
|-
|8548 Sumizihara||1994 ER3|| align=right|13,4|| align=right|2,593|| align=right|0,255|| align=right|7,61|| align=right|4,175||MBA||14. marec 1994||Kitami||K. Endate; K. Watanabe
|-
|8549 Alcide||1994 FS|| align=right|14,2|| align=right|2,438|| align=right|0,185|| align=right|1,88|| align=right|3,805||MBA||30. marec 1994||Farra d'Isonzo||Farra d'Isonzo
|-
|8550 Hesiodos||1994 PV24|| align=right|12,0|| align=right|3,943|| align=right|0,260|| align=right|2,89|| align=right|7,828||HLD||12. avgust 1994||La Silla||E. W. Elst
|-
|8551 Daitarabochi||1994 VC7|| align=right|10,8|| align=right|3,986|| align=right|0,157|| align=right|14,22|| align=right|7,959||HLD||11. november 1994||Nyukasa||M. Hirasawa; S. Suzuki
|-
|8552 Hyoichi||1995 HE|| align=right|14,6|| align=right|2,798|| align=right|0,181|| align=right|4,37|| align=right|4,679||MBA||20. april 1995||Kuma Kogen||A. Nakamura
|-
|8553 Bradsmith||1995 HG|| align=right|13,9|| align=right|2,249|| align=right|0,127|| align=right|5,46|| align=right|3,371||MBA||20. april 1995||Kitami||K. Endate; K. Watanabe
|-
|8554 Gabreta||1995 KH|| align=right|15,7|| align=right|2,214|| align=right|0,092|| align=right|1,93|| align=right|3,294||MBA||25. maj 1995||Kleť||M. Tichý
|-
|8555 Mirimao||1995 LD|| align=right|14,6|| align=right|2,357|| align=right|0,071|| align=right|6,01|| align=right|3,618||MBA||3. junij 1995||Stroncone||Stroncone
|-
|8556 Jana||1995 NB|| align=right|13,4|| align=right|2,906|| align=right|0,363|| align=right|5,37|| align=right|4,953||MBA||7. julij 1995||Kleť||Z. Moravec
|-
|8557 Saroun||1995 OK|| align=right|15,3|| align=right|2,307|| align=right|0,140|| align=right|6,97|| align=right|3,503||MBA||23. julij 1995||Ondřejov||L. Šarounová
|-
|8558 Hack||1995 PC|| align=right|14,9|| align=right|3,130|| align=right|0,209|| align=right|00,29|| align=right|5,538||MBA||1. avgust 1995||San Marcello||L. Tesi; A. Boattini
|-
|(8559)||1995 QM2|| align=right|13,1|| align=right|2,771|| align=right|0,101|| align=right|4,58|| align=right|4,611||MBA||25. avgust 1995||Nachi-Katsuura||Y. Shimizu; T. Urata
|-
|8560 Tsubaki||1995 SD5|| align=right|12,3|| align=right|2,958|| align=right|0,071|| align=right|13,41|| align=right|5,088||MBA||20. september 1995||Kitami||K. Endate; K. Watanabe
|-
|(8561)||1995 SO29|| align=right|13,3|| align=right|3,110|| align=right|0,213|| align=right|2,05|| align=right|5,484||MBA||26. september 1995||Zelenchukskaya Stn||T. V. Krjačko
|-
|(8562)||1995 SK53|| align=right|13,1|| align=right|2,920|| align=right|0,138|| align=right|10,62|| align=right|4,990||MBA||28. september 1995||Xinglong||Beijing Schmidt CCD Asteroid Program
|-
|(8563)||1995 US|| align=right|11,9|| align=right|2,972|| align=right|0,121|| align=right|21,53|| align=right|5,123||MBA||19. oktober 1995||Catalina Station||T. B. Spahr
|-
|8564 Anomalocaris||1995 UL3|| align=right|12,2|| align=right|3,252|| align=right|0,114|| align=right|12,21|| align=right|5,863||MBA||17. oktober 1995||Nachi-Katsuura||Y. Shimizu; T. Urata
|-
|(8565)||1995 WB6|| align=right|13,2|| align=right|2,789|| align=right|0,151|| align=right|8,56|| align=right|4,657||MBA||24. november 1995||Ojima||T. Niijima; T. Urata
|-
|(8566)||1996 EN|| align=right|16,5|| align=right|1,507|| align=right|0,431|| align=right|37,97|| align=right|1,850||APL PHA||15. marec 1996||Haleakala||NEAT
|-
|(8567)||1996 HW1|| align=right|15,3|| align=right|2,047|| align=right|0,450|| align=right|8,44|| align=right|2,927||AMR||23. april 1996||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|8568 Larrywilson||1996 RU2|| align=right|15,6|| align=right|2,158|| align=right|0,101|| align=right|00,88|| align=right|3,169||MBA||10. september 1996||Haleakala||NEAT
|-
|8569 Mameli||1996 TG|| align=right|14,5|| align=right|2,228|| align=right|0,128|| align=right|3,41|| align=right|3,326||MBA||1. oktober 1996||Colleverde||V. S. Casulli
|-
|(8570)||1996 TN10|| align=right|12,7|| align=right|2,986|| align=right|0,097|| align=right|9,61|| align=right|5,159||MBA||9. oktober 1996||Kushiro||S. Ueda; H. Kaneda
|-
|8571 Taniguchi||1996 UX|| align=right|13,0|| align=right|2,853|| align=right|0,073|| align=right|00,99|| align=right|4,818||MBA||20. oktober 1996||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|8572 Nijo||1996 UG1|| align=right|14,8|| align=right|2,213|| align=right|0,187|| align=right|5,25|| align=right|3,292||MBA||19. oktober 1996||Kleť||J. Tichá; M. Tichý
|-
|8573 Ivanka||1996 VQ|| align=right|12,4|| align=right|2,978|| align=right|0,134|| align=right|13,55|| align=right|5,139||MBA||4. november 1996||Kleť||Z. Moravec
|-
|(8574)||1996 VC2|| align=right|14,7|| align=right|2,145|| align=right|0,182|| align=right|1,24|| align=right|3,142||MBA||6. november 1996||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|8575 Seishitakeuchi||1996 VL8|| align=right|14,4|| align=right|2,222|| align=right|0,216|| align=right|4,01|| align=right|3,312||MBA||7. november 1996||Kitami||K. Endate; K. Watanabe
|-
|(8576)||1996 VN8|| align=right|14,9|| align=right|2,381|| align=right|0,207|| align=right|3,04|| align=right|3,673||MBA||7. november 1996||Kushiro||S. Ueda; H. Kaneda
|-
|8577 Choseikomori||1996 VX8|| align=right|13,5|| align=right|2,328|| align=right|0,199|| align=right|6,39|| align=right|3,552||MBA||7. november 1996||Kitami||K. Endate; K. Watanabe
|-
|(8578)||1996 WZ|| align=right|12,2|| align=right|3,002|| align=right|0,097|| align=right|11,02|| align=right|5,199||MBA||19. november 1996||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(8579)||1996 XV19|| align=right|13,6|| align=right|2,480|| align=right|0,193|| align=right|1,94|| align=right|3,906||MBA||11. december 1996||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|8580 Pinsky||1996 XZ25|| align=right|13,0|| align=right|3,114|| align=right|0,137|| align=right|12,13|| align=right|5,494||MBA||14. december 1996||Prescott||P. G. Comba
|-
|8581 Johnen||1996 YO2|| align=right|13,4|| align=right|2,837|| align=right|0,044|| align=right|3,20|| align=right|4,777||MBA||28. december 1996||Chichibu||N. Sato
|-
|(8582)||1997 AY|| align=right|12,0|| align=right|3,126|| align=right|0,217|| align=right|4,12|| align=right|5,527||MBA||2. januar 1997||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|8583 Froberger||1997 AK6|| align=right|14,0|| align=right|3,184|| align=right|0,148|| align=right|1,55|| align=right|5,679||MBA||8. januar 1997||Prescott||P. G. Comba
|-
|(8584)||1997 AN22|| align=right|12,2|| align=right|3,026|| align=right|0,075|| align=right|9,21|| align=right|5,264||MBA||11. januar 1997||Xinglong||Beijing Schmidt CCD Asteroid Program
|-
|8585 Purpurea||2025 P-L|| align=right|12,9|| align=right|3,206|| align=right|0,177|| align=right|9,55|| align=right|5,739||MBA||24. september 1960||Observatorij Palomar||Cornelis Johannes van Houten; Ingrid van Houten-Groeneveld; Tom Gehrels
|-
|8586 Epops||2563 P-L|| align=right|12,7|| align=right|3,211|| align=right|0,133|| align=right|1,74|| align=right|5,752||MBA||24. september 1960||Observatorij Palomar||Cornelis Johannes van Houten; Ingrid van Houten-Groeneveld; Tom Gehrels
|-
|8587 Ruficollis||3078 P-L|| align=right|14,5|| align=right|2,350|| align=right|0,093|| align=right|5,23|| align=right|3,603||MBA||25. september 1960||Observatorij Palomar||Cornelis Johannes van Houten; Ingrid van Houten-Groeneveld; Tom Gehrels
|-
|8588 Avosetta||4025 P-L|| align=right|14,3|| align=right|2,213|| align=right|0,067|| align=right|7,54|| align=right|3,292||MBA||24. september 1960||Observatorij Palomar||Cornelis Johannes van Houten; Ingrid van Houten-Groeneveld; Tom Gehrels
|-
|8589 Stellaris||4068 P-L|| align=right|15,0|| align=right|2,206|| align=right|0,072|| align=right|3,19|| align=right|3,275||MBA||24. september 1960||Observatorij Palomar||Cornelis Johannes van Houten; Ingrid van Houten-Groeneveld; Tom Gehrels
|-
|8590 Pygargus||6533 P-L|| align=right|13,2|| align=right|3,220|| align=right|0,129|| align=right|1,88|| align=right|5,778||MBA||24. september 1960||Observatorij Palomar||Cornelis Johannes van Houten; Ingrid van Houten-Groeneveld; Tom Gehrels
|-
|8591 Excubitor||6543 P-L|| align=right|12,8|| align=right|3,164|| align=right|0,184|| align=right|2,09|| align=right|5,628||MBA||24. september 1960||Observatorij Palomar||Cornelis Johannes van Houten; Ingrid van Houten-Groeneveld; Tom Gehrels
|-
|8592 Rubetra||1188 T-1|| align=right|14,5|| align=right|2,256|| align=right|0,132|| align=right|6,19|| align=right|3,388||MBA||25. marec 1971||Observatorij Palomar||Cornelis Johannes van Houten; Ingrid van Houten-Groeneveld; Tom Gehrels
|-
|8593 Angustirostris||2186 T-1|| align=right|12,5|| align=right|3,095|| align=right|0,118|| align=right|12,64|| align=right|5,443||MBA||25. marec 1971||Observatorij Palomar||Cornelis Johannes van Houten; Ingrid van Houten-Groeneveld; Tom Gehrels
|-
|8594 Albifrons||2245 T-1|| align=right|14,7|| align=right|2,459|| align=right|0,149|| align=right|3,36|| align=right|3,855||MBA||25. marec 1971||Observatorij Palomar||Cornelis Johannes van Houten; Ingrid van Houten-Groeneveld; Tom Gehrels
|-
|8595 Dougallii||3233 T-1|| align=right|14,1|| align=right|2,753|| align=right|0,136|| align=right|7,33|| align=right|4,566||MBA||26. marec 1971||Observatorij Palomar||Cornelis Johannes van Houten; Ingrid van Houten-Groeneveld; Tom Gehrels
|-
|8596 Alchata||1298 T-2|| align=right|14,5|| align=right|2,223|| align=right|0,072|| align=right|5,41|| align=right|3,313||MBA||29. september 1973||Observatorij Palomar||Cornelis Johannes van Houten; Ingrid van Houten-Groeneveld; Tom Gehrels
|-
|8597 Sandvicensis||2045 T-2|| align=right|13,1|| align=right|2,687|| align=right|0,154|| align=right|12,64|| align=right|4,404||MBA||29. september 1973||Observatorij Palomar||Cornelis Johannes van Houten; Ingrid van Houten-Groeneveld; Tom Gehrels
|-
|8598 Tetrix||2202 T-2|| align=right|13,5|| align=right|3,151|| align=right|0,144|| align=right|00,56|| align=right|5,592||MBA||29. september 1973||Observatorij Palomar||Cornelis Johannes van Houten; Ingrid van Houten-Groeneveld; Tom Gehrels
|-
|8599 Riparia||2277 T-2|| align=right|14,0|| align=right|2,715|| align=right|0,098|| align=right|3,47|| align=right|4,473||MBA||29. september 1973||Observatorij Palomar||Cornelis Johannes van Houten; Ingrid van Houten-Groeneveld; Tom Gehrels
|-
|8600 Arundinaceus||3060 T-2|| align=right|14,3|| align=right|2,442|| align=right|0,157|| align=right|2,96|| align=right|3,815||MBA||30. september 1973||Observatorij Palomar||Cornelis Johannes van Houten; Ingrid van Houten-Groeneveld; Tom Gehrels
|-
|8601 Ciconia||3155 T-2|| align=right|13,0|| align=right|3,163|| align=right|0,109|| align=right|6,42|| align=right|5,624||MBA||30. september 1973||Observatorij Palomar||Cornelis Johannes van Houten; Ingrid van Houten-Groeneveld; Tom Gehrels
|-
|8602 Oedicnemus||2480 T-3|| align=right|13,4|| align=right|2,402|| align=right|0,131|| align=right|8,09|| align=right|3,722||MBA||16. oktober 1977||Observatorij Palomar||Cornelis Johannes van Houten; Ingrid van Houten-Groeneveld; Tom Gehrels
|-
|8603 Senator||3134 T-3|| align=right|14,8|| align=right|2,149|| align=right|0,196|| align=right|3,68|| align=right|3,149||MBA||16. oktober 1977||Observatorij Palomar||Cornelis Johannes van Houten; Ingrid van Houten-Groeneveld; Tom Gehrels
|-
|(8604)||1929 PK|| align=right|14,2|| align=right|2,227|| align=right|0,220|| align=right|4,41|| align=right|3,322||MBA||12. avgust 1929||Mt. Hamilton||C. J. Krieger
|-
|(8605)||1968 OH|| align=right|13,2|| align=right|2,706|| align=right|0,173|| align=right|11,36|| align=right|4,451||MBA||18. julij 1968||Cerro El Roble||C. Torres; S. Cofre
|-
|(8606)||1971 UG|| align=right|11,7|| align=right|2,851|| align=right|0,051|| align=right|11,86|| align=right|4,814||MBA||26. oktober 1971||Bergedorf||L. Kohoutek
|-
|(8607)||1971 UT|| align=right|14,3|| align=right|2,344|| align=right|0,132|| align=right|5,29|| align=right|3,588||MBA||26. oktober 1971||Bergedorf||L. Kohoutek
|-
|(8608)||1976 YO2|| align=right|14,4|| align=right|2,270|| align=right|0,136|| align=right|11,08|| align=right|3,418||MBA||16. december 1976||Krym–Naučnyj||L. I. Černych
|-
|8609 Shuvalov||1977 QH3|| align=right|13,3|| align=right|2,412|| align=right|0,288|| align=right|9,14|| align=right|3,746||MBA||22. avgust 1977||Krym–Naučnyj||N. S. Černych
|-
|8610 Goldhaber||1977 UD|| align=right|13,8|| align=right|2,427|| align=right|0,167|| align=right|4,00|| align=right|3,780||MBA||22. oktober 1977||Harvard||Harvard Observatory
|-
|(8611)||1977 UM4|| align=right|13,9|| align=right|2,383|| align=right|0,221|| align=right|2,57|| align=right|3,678||MBA||18. oktober 1977||Observatorij Palomar||S. J. Bus
|-
|8612 Burov||1978 SS7|| align=right|14,8|| align=right|2,358|| align=right|0,203|| align=right|4,75|| align=right|3,621||MBA||26. september 1978||Krym–Naučnyj||L. V. Žuravleva
|-
|(8613)||1978 VE10|| align=right|13,7|| align=right|3,145|| align=right|0,222|| align=right|1,81|| align=right|5,577||MBA||7. november 1978||Observatorij Palomar||E. F. Helin; S. J. Bus
|-
|(8614)||1978 VP11|| align=right|12,7|| align=right|3,158|| align=right|0,188|| align=right|3,11|| align=right|5,611||MBA||7. november 1978||Observatorij Palomar||E. F. Helin; S. J. Bus
|-
|(8615)||1979 MB2|| align=right|13,4|| align=right|2,545|| align=right|0,277|| align=right|5,75|| align=right|4,059||MBA||25. junij 1979||Observatorij Siding Spring||E. F. Helin; S. J. Bus
|-
|8616 Fogelquist||1980 FY4|| align=right|14,5|| align=right|2,333|| align=right|0,174|| align=right|5,25|| align=right|3,562||MBA||16. marec 1980||La Silla||C.-I. Lagerkvist
|-
|(8617)||1980 PW|| align=right|14,0|| align=right|2,425|| align=right|0,214|| align=right|4,03|| align=right|3,775||MBA||6. avgust 1980||Kleť||Z. Vávrová
|-
|(8618)||1981 DX|| align=right|12,7|| align=right|3,199|| align=right|0,015|| align=right|7,10|| align=right|5,720||MBA||28. februar 1981||Observatorij Siding Spring||S. J. Bus
|-
|(8619)||1981 EH1|| align=right|12,5|| align=right|3,124|| align=right|0,171|| align=right|6,92|| align=right|5,522||MBA||6. marec 1981||La Silla||H. Debehogne; G. DeSanctis
|-
|(8620)||1981 EK5|| align=right|13,6|| align=right|3,167|| align=right|0,125|| align=right|6,71|| align=right|5,635||MBA||2. marec 1981||Observatorij Siding Spring||S. J. Bus
|-
|(8621)||1981 EK7|| align=right|13,5|| align=right|3,151|| align=right|0,149|| align=right|4,32|| align=right|5,593||MBA||1. marec 1981||Observatorij Siding Spring||S. J. Bus
|-
|(8622)||1981 EM8|| align=right|12,9|| align=right|3,101|| align=right|0,173|| align=right|3,87|| align=right|5,459||MBA||1. marec 1981||Observatorij Siding Spring||S. J. Bus
|-
|(8623)||1981 EQ9|| align=right|13,9|| align=right|3,147|| align=right|0,112|| align=right|4,83|| align=right|5,582||MBA||1. marec 1981||Observatorij Siding Spring||S. J. Bus
|-
|(8624)||1981 ES9|| align=right|13,4|| align=right|3,165|| align=right|0,033|| align=right|9,08|| align=right|5,630||MBA||1. marec 1981||Observatorij Siding Spring||S. J. Bus
|-
|(8625)||1981 EX15|| align=right|14,4|| align=right|2,605|| align=right|0,082|| align=right|3,63|| align=right|4,203||MBA||1. marec 1981||Observatorij Siding Spring||S. J. Bus
|-
|(8626)||1981 EC18|| align=right|14,3|| align=right|3,174|| align=right|0,092|| align=right|6,18|| align=right|5,654||MBA||2. marec 1981||Observatorij Siding Spring||S. J. Bus
|-
|(8627)||1981 EU20|| align=right|14,4|| align=right|2,595|| align=right|0,103|| align=right|1,04|| align=right|4,180||MBA||2. marec 1981||Observatorij Siding Spring||S. J. Bus
|-
|(8628)||1981 EX21|| align=right|12,7|| align=right|2,651|| align=right|0,198|| align=right|12,35|| align=right|4,315||MBA||2. marec 1981||Observatorij Siding Spring||S. J. Bus
|-
|(8629)||1981 EU26|| align=right|13,7|| align=right|3,159|| align=right|0,167|| align=right|5,44|| align=right|5,614||MBA||2. marec 1981||Observatorij Siding Spring||S. J. Bus
|-
|(8630)||1981 EY35|| align=right|14,4|| align=right|2,283|| align=right|0,142|| align=right|3,89|| align=right|3,450||MBA||2. marec 1981||Observatorij Siding Spring||S. J. Bus
|-
|(8631)||1981 EK41|| align=right|14,9|| align=right|2,257|| align=right|0,034|| align=right|5,98|| align=right|3,390||MBA||2. marec 1981||Observatorij Siding Spring||S. J. Bus
|-
|8632 Egleston||1981 FR|| align=right|13,8|| align=right|2,621|| align=right|0,159|| align=right|12,18|| align=right|4,242||MBA||28. marec 1981||Harvard||Harvard Observatory
|-
|(8633)||1981 FC1|| align=right|13,0|| align=right|3,141|| align=right|0,173|| align=right|8,90|| align=right|5,566||MBA||16. marec 1981||Observatorij Siding Spring||S. J. Bus
|-
|8634 Neubauer||1981 GG|| align=right|13,7|| align=right|2,650|| align=right|0,179|| align=right|14,15|| align=right|4,314||MBA||5. april 1981||Anderson Mesa||E. Bowell
|-
|8635 Yuriosipov||1985 PG2|| align=right|14,0|| align=right|2,436|| align=right|0,173|| align=right|3,90|| align=right|3,801||MBA||13. avgust 1985||Krym–Naučnyj||N. S. Černych
|-
|8636 Malvina||1985 UH2|| align=right|14,0|| align=right|2,343|| align=right|0,105|| align=right|3,19|| align=right|3,587||MBA||17. oktober 1985||Caussols||CERGA
|-
|(8637)||1986 CS1|| align=right|15,2|| align=right|2,435|| align=right|0,143|| align=right|3,08|| align=right|3,799||MBA||6. februar 1986||La Silla||H. Debehogne
|-
|(8638)||1986 QY|| align=right|12,9|| align=right|2,737|| align=right|0,149|| align=right|5,08|| align=right|4,527||MBA||26. avgust 1986||La Silla||H. Debehogne
|-
|(8639)||1986 VB1|| align=right|14,9|| align=right|2,229|| align=right|0,140|| align=right|5,14|| align=right|3,326||MBA||3. november 1986||Kleť||A. Mrkos
|-
|8640 Ritaschulz||1986 VX5|| align=right|13,1|| align=right|2,748|| align=right|0,140|| align=right|5,53|| align=right|4,554||MBA||6. november 1986||Anderson Mesa||E. Bowell
|-
|(8641)||1987 BM1|| align=right|12,7|| align=right|3,008|| align=right|0,116|| align=right|14,48|| align=right|5,217||MBA||27. januar 1987||Brorfelde||P. Jensen
|-
|(8642)||1988 RZ11|| align=right|12,8|| align=right|3,158|| align=right|0,311|| align=right|5,28|| align=right|5,612||MBA||14. september 1988||Cerro Tololo||S. J. Bus
|-
|8643 Quercus||1988 SC|| align=right|13,2|| align=right|2,570|| align=right|0,157|| align=right|12,98|| align=right|4,119||MBA||16. september 1988||Haute Provence||E. W. Elst
|-
|8644 Betulapendula||1988 SD|| align=right|13,7|| align=right|2,377|| align=right|0,173|| align=right|5,31|| align=right|3,663||MBA||16. september 1988||Haute Provence||E. W. Elst
|-
|(8645)||1988 TN|| align=right|13,1|| align=right|2,432|| align=right|0,061|| align=right|5,29|| align=right|3,792||MBA||5. oktober 1988||Kushiro||S. Ueda; H. Kaneda
|-
|(8646)||1988 TB1|| align=right|14,4|| align=right|2,432|| align=right|0,150|| align=right|4,97|| align=right|3,792||MBA||13. oktober 1988||Kushiro||S. Ueda; H. Kaneda
|-
|8647 Populus||1989 RG|| align=right|13,9|| align=right|2,277|| align=right|0,166|| align=right|3,92|| align=right|3,436||MBA||2. september 1989||Haute Provence||E. W. Elst
|-
|8648 Salix||1989 RJ|| align=right|14,0|| align=right|2,261|| align=right|0,242|| align=right|3,69|| align=right|3,400||MBA||2. september 1989||Haute Provence||E. W. Elst
|-
|8649 Juglans||1989 SS2|| align=right|15,2|| align=right|2,207|| align=right|0,113|| align=right|5,90|| align=right|3,277||MBA||26. september 1989||La Silla||E. W. Elst
|-
|(8650)||1989 TJ2|| align=right|14,2|| align=right|2,276|| align=right|0,131|| align=right|4,96|| align=right|3,433||MBA||5. oktober 1989||Kleť||A. Mrkos
|-
|8651 Alineraynal||1989 YU5|| align=right|14,5|| align=right|2,295|| align=right|0,278|| align=right|2,04|| align=right|3,476||MBA||29. december 1989||Haute Provence||E. W. Elst
|-
|8652 Acacia||1990 EA5|| align=right|14,0|| align=right|2,467|| align=right|0,171|| align=right|1,86|| align=right|3,875||MBA||2. marec 1990||La Silla||E. W. Elst
|-
|(8653)||1990 KE|| align=right|13,0|| align=right|2,611|| align=right|0,108|| align=right|14,95|| align=right|4,218||MBA||20. maj 1990||Observatorij Siding Spring||R. H. McNaught
|-
|(8654)||1990 KC1|| align=right|13,4|| align=right|2,569|| align=right|0,091|| align=right|14,44|| align=right|4,116||MBA||20. maj 1990||Observatorij Siding Spring||R. H. McNaught
|-
|(8655)||1990 QJ1|| align=right|14,1|| align=right|2,227|| align=right|0,164|| align=right|4,59|| align=right|3,323||MBA||22. avgust 1990||Observatorij Palomar||H. E. Holt
|-
|8656 Cupressus||1990 QY8|| align=right|13,4|| align=right|2,919|| align=right|0,124|| align=right|3,98|| align=right|4,986||MBA||16. avgust 1990||La Silla||E. W. Elst
|-
|8657 Cedrus||1990 QE9|| align=right|13,5|| align=right|2,870|| align=right|0,064|| align=right|1,73|| align=right|4,860||MBA||16. avgust 1990||La Silla||E. W. Elst
|-
|(8658)||1990 RG3|| align=right|12,9|| align=right|2,878|| align=right|0,059|| align=right|1,80|| align=right|4,881||MBA||14. september 1990||Observatorij Palomar||H. E. Holt
|-
|(8659)||1990 SE11|| align=right|12,9|| align=right|2,782|| align=right|0,152|| align=right|8,33|| align=right|4,640||MBA||17. september 1990||Observatorij Palomar||H. E. Holt
|-
|8660 Sano||1990 TM1|| align=right|10,9|| align=right|3,262|| align=right|0,045|| align=right|6,63|| align=right|5,890||MBA||15. oktober 1990||Kitami||K. Endate; K. Watanabe
|-
|8661 Ratzinger||1990 TA13|| align=right|12,6|| align=right|3,006|| align=right|0,042|| align=right|10,57|| align=right|5,211||MBA||14. oktober 1990||Tautenburg||L. D. Schmadel; F. Borngen
|-
|(8662)||1990 UT10|| align=right|13,0|| align=right|2,996|| align=right|0,160|| align=right|1,31|| align=right|5,185||MBA||22. oktober 1990||Kushiro||S. Ueda; H. Kaneda
|-
|(8663)||1991 DJ1|| align=right|14,0|| align=right|2,248|| align=right|0,113|| align=right|5,82|| align=right|3,371||MBA||18. februar 1991||Observatorij Palomar||E. F. Helin
|-
|(8664)||1991 GR1|| align=right|14,1|| align=right|2,367|| align=right|0,097|| align=right|7,08|| align=right|3,641||MBA||10. april 1991||Observatorij Palomar||E. F. Helin
|-
|8665 Daun-Eifel||1991 GA9|| align=right|14,5|| align=right|2,358|| align=right|0,083|| align=right|5,57|| align=right|3,619||MBA||8. april 1991||La Silla||E. W. Elst
|-
|8666 Reuter||1991 GG10|| align=right|14,8|| align=right|2,280|| align=right|0,145|| align=right|4,04|| align=right|3,441||MBA||9. april 1991||Tautenburg||F. Borngen
|-
|8667 Fontane||1991 GH10|| align=right|14,3|| align=right|2,416|| align=right|0,103|| align=right|6,84|| align=right|3,755||MBA||9. april 1991||Tautenburg||F. Borngen
|-
|(8668)||1991 HM|| align=right|13,7|| align=right|2,423|| align=right|0,098|| align=right|11,09|| align=right|3,770||MBA||16. april 1991||Kiyosato||S. Otomo; O. Muramatsu
|-
|(8669)||1991 NS1|| align=right|13,9|| align=right|2,433|| align=right|0,176|| align=right|6,63|| align=right|3,794||MBA||13. julij 1991||Observatorij Palomar||H. E. Holt
|-
|(8670)||1991 OM1|| align=right|13,5|| align=right|2,392|| align=right|0,205|| align=right|1,54|| align=right|3,698||MBA||18. julij 1991||La Silla||H. Debehogne
|-
|(8671)||1991 PW|| align=right|14,5|| align=right|2,449|| align=right|0,216|| align=right|3,46|| align=right|3,833||MBA||5. avgust 1991||Observatorij Palomar||H. E. Holt
|-
|8672 Morse||1991 PW16|| align=right|14,4|| align=right|2,457|| align=right|0,161|| align=right|3,40|| align=right|3,850||MBA||6. avgust 1991||La Silla||E. W. Elst
|-
|(8673)||1991 RN5|| align=right|13,5|| align=right|2,729|| align=right|0,071|| align=right|5,70|| align=right|4,507||MBA||13. september 1991||Observatorij Palomar||H. E. Holt
|-
|(8674)||1991 VA1|| align=right|12,3|| align=right|3,225|| align=right|0,113|| align=right|10,23|| align=right|5,790||MBA||4. november 1991||Kushiro||S. Ueda; H. Kaneda
|-
|(8675)||1991 YZ|| align=right|12,6|| align=right|3,016|| align=right|0,042|| align=right|10,05|| align=right|5,237||MBA||30. december 1991||Kushiro||S. Ueda; H. Kaneda
|-
|8676 Lully||1992 CT2|| align=right|13,1|| align=right|3,046|| align=right|0,137|| align=right|3,44|| align=right|5,315||MBA||2. februar 1992||La Silla||E. W. Elst
|-
|8677 Charlier||1992 ES5|| align=right|13,0|| align=right|2,982|| align=right|0,097|| align=right|10,65|| align=right|5,148||MBA||2. marec 1992||La Silla||UESAC
|-
|8678 Bal||1992 ER6|| align=right|13,1|| align=right|3,163|| align=right|0,106|| align=right|5,81|| align=right|5,625||MBA||1. marec 1992||La Silla||UESAC
|-
|8679 Tingstade||1992 EG8|| align=right|13,1|| align=right|3,033|| align=right|0,179|| align=right|00,78|| align=right|5,280||MBA||2. marec 1992||La Silla||UESAC
|-
|8680 Rone||1992 EJ9|| align=right|13,1|| align=right|3,136|| align=right|0,161|| align=right|5,92|| align=right|5,552||MBA||2. marec 1992||La Silla||UESAC
|-
|8681 Burs||1992 EN9|| align=right|12,7|| align=right|3,050|| align=right|0,172|| align=right|2,57|| align=right|5,326||MBA||2. marec 1992||La Silla||UESAC
|-
|8682 Kraklingbo||1992 ER9|| align=right|13,0|| align=right|3,149|| align=right|0,142|| align=right|00,99|| align=right|5,586||MBA||2. marec 1992||La Silla||UESAC
|-
|8683 Sjolander||1992 EE13|| align=right|13,7|| align=right|3,206|| align=right|0,156|| align=right|8,10|| align=right|5,740||MBA||2. marec 1992||La Silla||UESAC
|-
|8684 Reichwein||1992 FO3|| align=right|15,1|| align=right|2,166|| align=right|0,043|| align=right|1,24|| align=right|3,187||MBA||30. marec 1992||Tautenburg||F. Borngen
|-
|8685 Faure||1992 GG3|| align=right|14,6|| align=right|2,208|| align=right|0,047|| align=right|00,90|| align=right|3,280||MBA||4. april 1992||La Silla||E. W. Elst
|-
|8686 Akenside||1992 OX1|| align=right|14,0|| align=right|2,278|| align=right|0,094|| align=right|7,70|| align=right|3,439||MBA||26. julij 1992||La Silla||E. W. Elst
|-
|8687 Caussols||1992 PV|| align=right|15,0|| align=right|2,320|| align=right|0,072|| align=right|2,52|| align=right|3,533||MBA||8. avgust 1992||Caussols||E. W. Elst
|-
|8688 Delaunay||1992 PV1|| align=right|14,6|| align=right|2,273|| align=right|0,174|| align=right|4,45|| align=right|3,427||MBA||8. avgust 1992||Caussols||E. W. Elst
|-
|(8689)||1992 PU3|| align=right|14,9|| align=right|2,250|| align=right|0,163|| align=right|2,12|| align=right|3,375||MBA||5. avgust 1992||Observatorij Palomar||H. E. Holt
|-
|8690 Swindle||1992 SW3|| align=right|15,2|| align=right|2,392|| align=right|0,170|| align=right|1,91|| align=right|3,698||MBA||24. september 1992||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|8691 Etsuko||1992 UZ1|| align=right|13,9|| align=right|2,445|| align=right|0,154|| align=right|5,51|| align=right|3,822||MBA||21. oktober 1992||Yatsugatake||Y. Kushida; O. Muramatsu
|-
|(8692)||1992 WH|| align=right|13,9|| align=right|2,355|| align=right|0,128|| align=right|5,21|| align=right|3,614||MBA||16. november 1992||Kushiro||S. Ueda; H. Kaneda
|-
|8693 Matsuki||1992 WH1|| align=right|12,8|| align=right|2,408|| align=right|0,158|| align=right|6,94|| align=right|3,736||MBA||16. november 1992||Kitami||K. Endate; K. Watanabe
|-
|(8694)||1993 CO|| align=right|11,9|| align=right|2,921|| align=right|0,077|| align=right|2,56|| align=right|4,992||MBA||10. februar 1993||Kushiro||S. Ueda; H. Kaneda
|-
|8695 Bergvall||1993 FW8|| align=right|14,2|| align=right|2,888|| align=right|0,049|| align=right|2,87|| align=right|4,907||MBA||17. marec 1993||La Silla||UESAC
|-
|8696 Kjeriksson||1993 FM16|| align=right|13,3|| align=right|3,244|| align=right|0,121|| align=right|6,01|| align=right|5,842||MBA||17. marec 1993||La Silla||UESAC
|-
|8697 Olofsson||1993 FT23|| align=right|13,4|| align=right|3,105|| align=right|0,162|| align=right|00,98|| align=right|5,471||MBA||21. marec 1993||La Silla||UESAC
|-
|8698 Bertilpettersson||1993 FT41|| align=right|13,0|| align=right|2,847|| align=right|0,060|| align=right|1,64|| align=right|4,802||MBA||19. marec 1993||La Silla||UESAC
|-
|(8699)||1993 FO48|| align=right|14,1|| align=right|2,892|| align=right|0,112|| align=right|00,21|| align=right|4,918||MBA||19. marec 1993||La Silla||UESAC
|-
|8700 Gevaert||1993 JL1|| align=right|13,2|| align=right|3,186|| align=right|0,159|| align=right|1,05|| align=right|5,685||MBA||14. maj 1993||La Silla||E. W. Elst
|-
|(8701)||1993 LG2|| align=right|12,7|| align=right|3,168|| align=right|0,137|| align=right|6,73|| align=right|5,639||MBA||15. junij 1993||Observatorij Palomar||H. E. Holt
|-
|(8702)||1993 VX3|| align=right|14,0|| align=right|2,210|| align=right|0,100|| align=right|4,56|| align=right|3,285||MBA||14. november 1993||Nyukasa||M. Hirasawa; S. Suzuki
|-
|8703 Nakanotadao||1993 XP1|| align=right|14,4|| align=right|2,328|| align=right|0,043|| align=right|5,02|| align=right|3,551||MBA||15. december 1993||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|8704 Sadakane||1993 YJ|| align=right|14,7|| align=right|2,179|| align=right|0,182|| align=right|3,49|| align=right|3,216||MBA||17. december 1993||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(8705)||1994 AL3|| align=right|14,1|| align=right|2,338|| align=right|0,056|| align=right|6,36|| align=right|3,574||MBA||8. januar 1994||Fujieda||H. Shiozawa; T. Urata
|-
|(8706)||1994 CM|| align=right|13,1|| align=right|2,847|| align=right|0,089|| align=right|8,62|| align=right|4,802||MBA||3. februar 1994||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(8707)||1994 CE2|| align=right|13,9|| align=right|2,373|| align=right|0,056|| align=right|00,58|| align=right|3,654||MBA||12. februar 1994||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(8708)||1994 DD|| align=right|13,5|| align=right|2,664|| align=right|0,150|| align=right|2,94|| align=right|4,348||MBA||17. februar 1994||Kiyosato||S. Otomo
|-
|8709 Kadlu||1994 JF1|| align=right|16,9|| align=right|2,535|| align=right|0,485|| align=right|3,51|| align=right|4,035||MBA||14. maj 1994||Observatorij Palomar||C. S. Shoemaker; E. M. Shoemaker
|-
|8710 Hawley||1994 JK9|| align=right|13,9|| align=right|2,612|| align=right|0,159|| align=right|15,17|| align=right|4,220||MBA||15. maj 1994||Observatorij Palomar||C. P. de Saint-Aignan
|-
|(8711)||1994 LL|| align=right|13,5|| align=right|2,701|| align=right|0,061|| align=right|27,19|| align=right|4,439||MBA||5. junij 1994||Catalina Station||C. W. Hergenrother
|-
|8712 Suzuko||1994 TH2|| align=right|12,1|| align=right|3,138|| align=right|0,135|| align=right|2,54|| align=right|5,557||MBA||2. oktober 1994||Kitami||K. Endate; K. Watanabe
|-
|8713 Azusa||1995 BT2|| align=right|13,6|| align=right|2,254|| align=right|0,127|| align=right|3,92|| align=right|3,383||MBA||26. januar 1995||Kitami||K. Endate; K. Watanabe
|-
|(8714)||1995 OT|| align=right|14,2|| align=right|2,282|| align=right|0,205|| align=right|4,15|| align=right|3,447||MBA||24. julij 1995||Nachi-Katsuura||Y. Shimizu; T. Urata
|-
|(8715)||1995 OX1|| align=right|14,2|| align=right|2,344|| align=right|0,221|| align=right|6,03|| align=right|3,587||MBA||26. julij 1995||Nachi-Katsuura||Y. Shimizu; T. Urata
|-
|8716 Ginestra||1995 SB2|| align=right|13,1|| align=right|3,150|| align=right|0,118|| align=right|12,85|| align=right|5,589||MBA||23. september 1995||Colleverde||V. S. Casulli
|-
|(8717)||1995 SN29|| align=right|13,0|| align=right|3,186|| align=right|0,196|| align=right|1,72|| align=right|5,685||MBA||26. september 1995||Zelenchukskaya Stn||T. V. Krjačko
|-
|(8718)||1995 UC8|| align=right|13,1|| align=right|3,058|| align=right|0,175|| align=right|7,04|| align=right|5,348||MBA||27. oktober 1995||Nachi-Katsuura||Y. Shimizu; T. Urata
|-
|8719 Vesmir||1995 VR|| align=right|13,7|| align=right|2,643|| align=right|0,204|| align=right|11,88|| align=right|4,297||MBA||11. november 1995||Kleť||Klet
|-
|8720 Takamizawa||1995 WE1|| align=right|13,3|| align=right|3,085|| align=right|0,118|| align=right|4,55|| align=right|5,418||MBA||16. november 1995||Kuma Kogen||A. Nakamura
|-
|8721 AMOS||1996 AO3|| align=right|11,2|| align=right|3,897|| align=right|0,045|| align=right|5,39|| align=right|7,693||HLD||14. januar 1996||Haleakala||AMOS
|-
|8722 Schirra||1996 QU1|| align=right|13,9|| align=right|2,387|| align=right|0,302|| align=right|5,87|| align=right|3,687||MBA||19. avgust 1996||Granville||R. G. Davis
|-
|8723 Azumayama||1996 SL7|| align=right|14,8|| align=right|2,282|| align=right|0,131|| align=right|6,19|| align=right|3,446||MBA||23. september 1996||Nanyo||T. Okuni
|-
|(8724)||1996 SK8|| align=right|14,2|| align=right|2,395|| align=right|0,204|| align=right|2,12|| align=right|3,705||MBA||17. september 1996||Kiyosato||S. Otomo
|-
|8725 Keiko||1996 TG5|| align=right|14,4|| align=right|2,155|| align=right|0,110|| align=right|2,47|| align=right|3,163||MBA||5. oktober 1996||Yatsuka||H. Abe
|-
|(8726)||1996 VP5|| align=right|12,4|| align=right|3,169|| align=right|0,075|| align=right|8,72|| align=right|5,641||MBA||14. november 1996||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(8727)||1996 VZ7|| align=right|14,2|| align=right|2,316|| align=right|0,127|| align=right|4,17|| align=right|3,523||MBA||3. november 1996||Kushiro||S. Ueda; H. Kaneda
|-
|8728 Mimatsu||1996 VF9|| align=right|14,4|| align=right|2,370|| align=right|0,220|| align=right|3,03|| align=right|3,649||MBA||7. november 1996||Kitami||K. Endate; K. Watanabe
|-
|8729 Descour||1996 VZ12|| align=right|15,0|| align=right|2,416|| align=right|0,034|| align=right|2,65|| align=right|3,755||MBA||5. november 1996||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|8730 Iidesan||1996 VT30|| align=right|14,0|| align=right|2,368|| align=right|0,223|| align=right|1,24|| align=right|3,644||MBA||10. november 1996||Nanyo||T. Okuni
|-
|(8731)||1996 WY|| align=right|14,4|| align=right|2,312|| align=right|0,123|| align=right|7,32|| align=right|3,514||MBA||19. november 1996||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|8732 Champion||1996 XR25|| align=right|14,0|| align=right|2,290|| align=right|0,094|| align=right|4,68|| align=right|3,465||MBA||8. december 1996||Geisei||T. Seki
|-
|(8733)||1996 YB1|| align=right|13,3|| align=right|2,791|| align=right|0,082|| align=right|2,73|| align=right|4,662||MBA||20. december 1996||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|8734 Warner||1997 AA|| align=right|13,6|| align=right|2,869|| align=right|0,054|| align=right|3,34|| align=right|4,860||MBA||1. januar 1997||Prescott||P. G. Comba
|-
|(8735)||1997 AA1|| align=right|12,7|| align=right|3,204|| align=right|0,206|| align=right|1,95|| align=right|5,734||MBA||2. januar 1997||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(8736)||1997 AD7|| align=right|13,2|| align=right|2,478|| align=right|0,264|| align=right|2,79|| align=right|3,900||MBA||9. januar 1997||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(8737)||1997 AL13|| align=right|12,0|| align=right|3,122|| align=right|0,109|| align=right|11,55|| align=right|5,516||MBA||11. januar 1997||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|8738 Saji||1997 AQ16|| align=right|14,9|| align=right|2,224|| align=right|0,232|| align=right|00,34|| align=right|3,316||MBA||5. januar 1997||Saji||Saji
|-
|(8739)||1997 BE3|| align=right|12,3|| align=right|3,119|| align=right|0,250|| align=right|4,73|| align=right|5,509||MBA||30. januar 1997||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|8740 Vaclav||1998 AS8|| align=right|13,4|| align=right|2,891|| align=right|0,010|| align=right|1,87|| align=right|4,914||MBA||12. januar 1998||Kleť||M. Tichý; Z. Moravec
|-
|(8741)||1998 BR8|| align=right|13,0|| align=right|3,014|| align=right|0,048|| align=right|9,49|| align=right|5,233||MBA||25. januar 1998||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|8742 Bonazzoli||1998 CB2|| align=right|14,0|| align=right|2,192|| align=right|0,077|| align=right|2,86|| align=right|3,245||MBA||14. februar 1998||Colleverde||V. S. Casulli
|-
|8743 Keneke||1998 EH12|| align=right|11,5|| align=right|3,935|| align=right|0,157|| align=right|16,65|| align=right|7,804||HLD||1. marec 1998||La Silla||E. W. Elst
|-
|8744 Cilla||1998 FE59|| align=right|13,3|| align=right|3,127|| align=right|0,173|| align=right|2,61|| align=right|5,528||MBA||20. marec 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|8745 Delaney||1998 FO65|| align=right|13,2|| align=right|2,652|| align=right|0,040|| align=right|3,65|| align=right|4,319||MBA||20. marec 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(8746)||1998 FL68|| align=right|13,0|| align=right|3,166|| align=right|0,162|| align=right|4,83|| align=right|5,633||MBA||20. marec 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|8747 Asahi||1998 FS73|| align=right|12,1|| align=right|3,051|| align=right|0,142|| align=right|12,24|| align=right|5,328||MBA||24. marec 1998||Nanyo||T. Okuni
|-
|(8748)||1998 FV113|| align=right|13,7|| align=right|2,419|| align=right|0,119|| align=right|5,07|| align=right|3,762||MBA||31. marec 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|8749 Beatles||1998 GJ10|| align=right|14,5|| align=right|2,254|| align=right|0,189|| align=right|3,37|| align=right|3,384||MBA||3. april 1998||Observatorij Reedy Creek||John Broughton
|-
|8750 Nettarufina||2197 P-L|| align=right|14,2|| align=right|2,476|| align=right|0,180|| align=right|4,21|| align=right|3,896||MBA||24. september 1960||Observatorij Palomar||Cornelis Johannes van Houten; Ingrid van Houten-Groeneveld; Tom Gehrels
|}

Podatki uporabljeni z dovoljenjem / Data used with permission 
© IAU: Minor Planet Center.

Seznami asteroidov